Vladimir je lahko:

 Vladimir, moško osebno ime
 Vladimir, drama Matjaža Zupančiča
 Vladimir, mesto v Rusiji
 Vladimir Nazor, Zenica (Bosna in Hercegovina)
 Vladimir, Črna gora (Črna gora)